Bechhofen:
Bechhofen, Franconia Mijlocie, Bavaria, Germania
Bechhofen (Pfalz), Renania-Palatinat, Germania